L'edizione 1964 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del Djurgårdens IF.

Capocannoniere del torneo fu Krister Granbom (Helsingborgs IF), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Djurgårdens IF campione di Svezia 1964.
 IFK Eskilstuna e GAIS retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1964
Campionato svedese di calcio